Graphocephala — рід цикадок із ряду клопів.

Види 
До роду відносять такі види:

Примітки 

Цикадки
Роди цикадок